Wrotkarstwo szybkie na World Games 2017 rozstało rozegrane w dniach 21-25 lipca (torowe) oraz 24 i 25 lipca (drogowe) 2017 roku w Parku Milenijnym we Wrocławiu. W rywalizacji udział wzięło 84 sportowców z 25 krajów.

Wrotkarstwo drogowe 
Źródło:

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Wrotkarstwo torowe 
Źródło:

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2017